Кучерла - топоним в России:

 Кучерла — посёлок в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.
 Кучерла — село в Туркменском районе Ставропольского края.
 Кучерла — река в Республике Алтай.

См. также 
 Кучерлинское — озеро в Республике Алтай.